

Кетчам — місто, штат Айдахо
 Кетчам — місто, штат Оклахома

Див. також 
 Кетчум (Айдахо)